Memory (souvenir) peut faire référence à :

Chanson 

 Memory, une chanson de la comédie musicale Cats interprétée notamment par Barbra Streisand ;
 Memory, une chanson du groupe Sugarcult sortie en 2004 ;
 Memory, une chanson du groupe Mercy Drive ;
 Memory, une chanson du groupe Jackson and His Computer Band.

Cinéma 
 Memory, un film américain réalisé par Benett Joshua Davlin et sorti en 2006.
 Memory, un film américain réalisé par Martin Campbell et sorti en 2022.

Littérature 

 Memory, un des romans de la Saga Vorkosigan de Lois McMaster Bujold paru en 1996 ;
 Memory, une nouvelle de Stephen King de 2006.

Théâtre 

 Memory, un spectacle théâtral et musical de Vincent Delerm, création en 2011.

Jeu 

 Memory, un jeu de mémoire.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre